Andrea La Mantia – calciatore italiano
 Angelo La Mantia – criminale italiano
 Francisco La Mantía – calciatore venezuelano con cittadinanza italiana
 Simona La Mantia – atleta italiana
 Vito La Mantia – giurista e storico italiano